Mesomphix pilsbryi är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1904.  Mesomphix pilsbryi ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pilsbryi